== C ==

 

Cursuri de apă, România
C